Драган — українське прізвище.
 Драган Ананій Демидович — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938—1947).
 Драган Антін — український журналіст, громадський діяч української діаспори.
 Драган Ганна Костянтинівна — народна українська лемківська співачка
 Драган Григорій Сильвестрович (нар. 1949 ) — фізик. 
 Драган Микола Юхимович — ( 1949)  — український військовик, генерал-майор, колишній керівник Контрольно-ревізійного управління Міністерства оборони України.
 Драган Михайло Дмитрович — український мистецтвознавець
 Драган Олексій Анатолійович (1981—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Драган Орест Іванович (1887—1958) — педагог, отаман Української Галицької Армії.
 Драган Роман Дмитрович — український громадський діяч, філософ, псевдо — Ярослав Оріон;
 Драган Тарас Миколайович — художник, педагог, заслужений діяч мистецтв
 Драган Яромир — чехословацький та словацький хокеїст
 Юрій-Ернест Драґан — канадський громадський та політичний діяч українського походження.
Українські прізвища